

Musica 
Forevermore – album dei Whitesnake del 2011
Forevermore – album di David Archuleta del 2012
Forevermore – singolo di Ruurd Woltring feat. Epica del 2012

Televisione 

Forevermore – serie televisiva filippina.

Pagine correlate 
Forever More